Ziegelberg ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in Deutschland:
 Ziegelberg (Bad Grönenbach), Ortsteil von Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Ziegelberg (Ettringen), Ortsteil von Ettringen (Wertach), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Ziegelberg (Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern
 Ziegelberg (Petershausen), Ortsteil von Petershausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Ziegelberg (Stephanskirchen), Ortsteil der von Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern

Orte in Österreich:
 Ziegelberg (Gemeinde Bromberg), Ortsteil von Bromberg (Niederösterreich), Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Ziegelberg (Gemeinde Allerheiligen), Ortsteil von Allerheiligen bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Ziegelberg (Gemeinde Gersdorf), Ortsteil von Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark

Berge und Erhebungen: 
 Ziegelberg (Riß-Aitrach-Platten), 768 m, bei Ziegelbach, Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ziegelberg (Oberweißenbrunn), 693,0 m, in der Rhön bei Oberweißenbrunn, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Ziegelberg (Höflas), 525,9 m, in der Fränkischen Alb bei Höflas (Hartenstein), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Ziegelberg (Catterfeld), 518,8 m, im Thüringer Wald bei Catterfeld, Landkreis Gotha, Thüringen
Ziegelberg (Hochkirch), 467,2 m, im Lausitzer Bergland als Teil der Czorneboh-Bergkette, Landkreis Bautzen, Sachsen
Ziegelberg (Geiselbach), 380 m, im Spessart bei Geiselbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Ziegelberg (Friedersdorf), 374,0 m, im Lausitzer Bergland bei Friedersdorf (Spree), Landkreis Görlitz, Sachsen

Sonstiges:
 Ziegelberg (Naturschutzgebiet), bei Nagold, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Ziegelberg (Vogelschutzgebiet), bei Nagold, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Zieglberg